Соревнования по бегу на 100 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 2 и 3 сентября.

Призёры

Финальный забег 

CR — рекорд чемпионатов мира, PB — личный рекорд, DNF — не закончила дистанцию.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике